Guy Nadon peut faire référence à :
 Guy Nadon (1952- ), acteur québécois,
 Guy Nadon (1934-2016), percussionniste québécois.

Voir aussi